Термин «краснорубашечники», или «красные рубашки» может означать:
 Красные рубашки — волонтёры Джузеппе Гарибальди.
 Красные рубашки — мексиканская военизированная организация 1930-х годов.
 Красные рубашки — военизированная террористическая организация США, продвигавшая идею превосходства белых
 Объединённый фронт за демократию против диктатуры — современное левое политическое движение в Таиланде, членов которого часто называют краснорубашечниками.
 В зарубежной кинокритике «краснорубашечниками» называют персонажей, которые появляются на несколько секунд, прежде чем быть убитыми.
 «Краснорубашечники» («Люди в красном») — фантастический роман Джона Скальци, удостоенный премии «Хьюго» (2013) в номинации «Лучший роман».

См. также 
 Чернорубашечники